Brandy puede referirse a:

Bebidas 
 Brandy, bebida alcohólica, aguardiente obtenido a través de la destilación del vino.
 Brandy de Jerez, denominación protegida de brandy.
 Brandy Alexander, cóctel a base de brandy.
 Brandy Luis Felipe marca de brandy producida en la provincia de Huelva (España).
 Brandy Peinado, marca de brandy producida en la provincia de Ciudad Real (España).

Personalidades 
 Brandy Norwood, cantante R&B/pop.
 Brandy (álbum), primer álbum de Brandy Norwood.
 Brandy Johnson, gimnasta estadounidense.
 Brandy Ledford, actriz y modelo estadounidense.

Miscelánea 
  Brandy, personaje de la serie Brandy & Mr. Whiskers.
 Brandy Majestad, equipo ciclista español que compitió en 1960-1961.
 Brandy butter, salsa dulce típica de Inglaterra